Brayton steht für folgende geographischen Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Brayton (Iowa)
 Brayton (Nebraska)
 Brayton (New York)
 Brayton (Tennessee)
 Brayton Hollow, New York
 Brayton Point, Massachusetts
 Kraftwerk Brayton Point

in Australien:
 Brayton (New South Wales)

in England:
 Brayton (Cumbria)
 Brayton (North Yorkshire)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brayton Grist Mill, in Pomfret, Connecticut, ID-Nr. 86001257
 Brayton Methodist Episcopal Church, in Fall River, Massachusetts, ID-Nr. 83000635

Brayton ist der Familienname folgender Personen:
 Charles R. Brayton (1840–1910), US-amerikanischer Politiker und Lobbyist
 Chuck Brayton (Frederick Charles Brayton; 1925–2015), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer
 George Brayton (1830–1892), US-amerikanischer Maschinenbauingenieur
 Lee Brayton (* 1933), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Lily Brayton (1876–1953), britische Schauspielerin
 Robert Brayton, US-amerikanischer Informatiker
 Scott Brayton (1959–1996), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Tyler Brayton (* 1979), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 William Daniel Brayton (1815–1887), US-amerikanischer Politiker